Гусев, Юрий Павлович:

 Гусев, Юрий Павлович (род. 1939) — советский и российский литературовед, переводчик, историк литературы.
 Гусев, Юрий Павлович (род. 1949) — советский и российский учёный-энергетик.